Ager bezeichnet

 Flüsse in Oberösterreich, Ager, Dürre Ager
 eine Gemeinde in Katalonien, Àger
 ein Dorf im Suco Holpilat, Osttimor, siehe Holpilat
 das lateinische Wort für Acker, davon abgeleitet
 Ager publicus und Ager Romanus Bezeichnungen für römischen Staatsbesitz
 die Schlacht von Ager Sanguinis
 eine halbautomatische Schusswaffe, Union Repeating Gun
 Ager (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten

Ager ist der Familienname folgender Personen:
 Cecelia Ager (1902–1981), US-amerikanische Filmkritikerin und Journalistin
 Christen Ager-Hanssen (* 1962), norwegischer Investor und Unternehmer
 Christina Ager (* 1995), österreichische Skirennläuferin
 Georg Ager (* 1958), österreichischer Skirennläufer
 Hans Ager (* 1949), österreichischer Politiker
 Klaus Ager (* 1946), österreichischer Komponist und Dirigent
 Maurice Ager (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Milton Ager (1893–1979), US-amerikanischer Pianist und Komponist
 Nicolas Ager (auch d´Agerius; 1568–1634), französischer Botaniker
 Nikita Ager (* 1969), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Shana Ager, verheiratete Shana Alexander (1925–2005), US-amerikanische Journalistin
 Wendy Ager-Grant (* 1953), britische Fechterin

Siehe auch:
 Best Ager